Blästtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blästtjärnen (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (74 ha)
Blästtjärnen (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (26,7 ha)
Lill-Blästtjärnen, sjö i Älvdalens kommun, 
Stor-Blästtjärnen, sjö i Älvdalens kommun,  (10,5 ha)
Blästtjärnarna (Ore socken, Dalarna, 679015-146359), sjö i Rättviks kommun, 
Blästtjärnarna (Ore socken, Dalarna, 679038-146366), sjö i Rättviks kommun,

Se även
Blästertjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn